Муна:
 Муна — национальность.
 Муна — один из австронезийских языков Индонезии.
 Муна — остров в Индонезии.
 Муна, Алоис (1886—1943) — деятель чехословацкого и международного коммунистического движения.

Населённые пункты 
 Муна — город в Мексике.
 Муна — село в Турции.
 Муна — посёлок в Финляндии.
 Муна — нежилой посёлок в Мурманской области.
 Муна — деревня в Эстонии.

Реки 
 Муна — река в Мурманской области.
 Муна — река в Карелии.
 Муна — река в Якутии.
 Муна — река в Эритрее.